Alan Shearer OIB (; n. 13 august 1970 în Gosforth) este un jucător de fotbal, retras din activitate. Shearer a jucat atacant la echipele de Premier League Southampton, Blackburn Rovers și Newcastle United, precum și în echipa națională de fotbal a Angliei.

De-a lungul carierei s-a bucurat de succes atât la nivel de echipe de club, cât și internațional, devenind unul din cei mai prolifici atacanți ai tuturor timpurilor. A marcat în total 422 goluri pentru club și țară, având o medie de 25 de goluri pe sezon pentru cele 17 sezoane ca jucător. Shearer deține în prezent recordul de goluri în Premier League, cu 260 de goluri. Și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional după eliminarea Angliei la Euro 2000 (după un meci cu România), dar a continuat să joace pentru Newcastle United până în 2006, când s-a retras definitiv din fotbal.

Din 2006 a comentat subiecte legate de fotbal la BBC.

El a fost antrenorul echipei engleze Newcastle United, cu care a retrogradat în divizia secundă engleză, Coca-Cola Championship.
 
Alan Shearer este căsătorit din 1991 cu Lainya și au împreună trei copii.

Statistici

Club

Note

Legături externe

Alan Shearer profile  at 4thegame.com
February 2006 radio interview with the BBC
Interview with Alan Shearer at vidFootball.com 

Fotbaliști din Regatul Unit
Shearer, Alan
Shearer, Alan
Shearer, Alan
FIFA 100
Nașteri pe 13 august
Fotbaliști internaționali englezi
Antrenori englezi de fotbal
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Oameni în viață